Kenneth Danielsen (født 21. november 1989) er en dansk floorballspiller, der spiller for Copenhagen FC i den bedste række Floorballligaen. Han er opvokset i Hvidovre og startede som 13-årig ungdomsspiller i den lokale klub Hvidovre Attack FC.
Kenneth Danielsen var 16 år, da han debuterede i ligasammenhæng for Hvidovre. Efter 4 sæsoner skiftede han til svenske Malmø fbc, hvor han spillede tre sæsoner, inden han returnerede til den danske liga igen.
 
Kenneth Danielsen var med til U19-VM både i 2005 og 2007 for Danmark. Debuten for seniorlandsholdet kom i 2008. Siden da har Kenneth Danielsen deltaget i 5 VM-slutrunder (2008, 2010, 2012, 2014 og 2016).

Statistik

Referencer 

Floorballspillere fra Danmark
Personer fra Hvidovre